Favre se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jules Favre
 Louis Favre